Mondiali 1966 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1966:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1966 – 17ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1966 – 7ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1966 – 24ª edizione

Calcio 
Campionato mondiale di calcio 1966 – 8ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1966 – 7ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1966 – 2ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1966 – 63ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1966 – 39ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1966 – 11ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1966 – 17ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1966 – 8ª edizione

Equitazione 
Campionati mondiali di concorso completo 1966 – 1ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1966 – 16ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1966 – 33ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1966 – 17ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1966 – 24ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1966 – 18ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1966 – 10ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1966 – 3ª edizione

Palla basca 
Campionati mondiali di palla basca 1966 – 5ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano outdoor maschile 1966 – 7ª edizione

Pallavolo 
Campionato mondiale di pallavolo maschile 1966 – 6ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1966 – 12ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1966 – 56ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1966 – 58ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1966 – 14ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1966 – 20ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1966 – 19ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1966 – 26ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1966 – 41ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1966 – 39ª edizione

Trampolino elastico 
Campionati mondiali di trampolino elastico 1966 – 3ª edizione